Schaffartzik ist der Familienname folgender Personen:

 Heiko Schaffartzik (* 1984), deutscher Basketballspieler
 Kevin Schaffartzik (* 1988), deutscher Basketballspieler
 Walter Schaffartzik (* 1951), deutscher Mediziner